Флавиан I Антиохийский (ок. 320—404) — епископ Антиохийский в 381—404 годах.
 Флавиан II Антиохийский (ум. 518) — епископ Антиохийский в 498—512 годах.
 Флавиан Константинопольский — византийский теолог, патриарх Константинопольский в 447—449 годы.
 Флавий Вописк (III век) — фиктивный римский историк.
 Вирий Никомах Флавиан (334—394) — древнеримский политический деятель.

 Флавиан (Вдовин) (1930—1995) — епископ Русской древлеправославной церкви, епископ Московский.
 Флавиан (Городецкий) (1841—1915) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский и Галицкий.
 Флавиан (Дмитриюк) (1895—1977) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Горьковский и Арзамасский.
 Флавиан (Иванов) (1889—1958) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ростовский и Новочеркасский.
 Флавиан (Ласкин) (1760-е — 1808) — архимандрит Иверского валдайского монастыря, ректор Санкт-Петербургской духовной академии.
 Флавиан (Митрофанов) (род. 1975) — бывший епископ Череповецкий и Белозерский Русской православной церкви, извергнутый из сана.
 Флавиан (Попов) (1884—1956) — епископ Болгарской православной церкви, титулярный епископ Знепольский.
 Флавиан (Разуваев) (1847—1933) — епископ Древлеправославной церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих Белокриницкую иерархию), епископ Новозыбковский и Гомельский.
 Флавиан (Слесарев) (1879—1960) — предстоятель Древлеправославной церкви Христовой.
 Флавиан (Сорокин) (1882—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Венёвский, викарий Тульской епархии.
 Флавиан (Федя) (род. 1971) — епископ Русской православной старообрядческой церкви в Румынии, архиепископ Славский.

Примечания